Lenoir ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Lenoir (North Carolina)
 Lenoir County, North Carolina
 Lenoir City, Tennessee

Lenoir oder LeNoir bzw. Le Noir ist der Familienname folgender Personen:

 Alain le Noir (1107–1146), französischer Adeliger, siehe Alain de Bretagne, 1. Earl of Richmond
 Alexandre Lenoir (1762–1839), französischer Kunsthistoriker und Archäologe
 Bourgot Le Noir, französische Buchmalerin und Illuminatorin, Tochter von Jean Le Noir
 Charles Joseph Lenoir (1844–1899), französischer Bildhauer, Vater von Pierre Lenoir
 Denis Lenoir (* 1949), französischer Kameramann
 Deommodore Lenoir (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Dieter Lenoir (* 1935), deutscher Chemiker

 François Le Noir (1626–1680), französischer Schauspieler und Autor, siehe La Thorillière (Schauspieler, 1626)
 Frédéric Lenoir (* 1962), französischer Religionswissenschaftler und Soziologe 
 George André Lenoir (1825–1909), deutscher Chemiker und Physiker
 J. B. Lenoir (1929–1967), US-amerikanischer Blues-Sänger und -Gitarrist

 Manon Petit-Lenoir (* 1998), französische Snowboarderin
 Noëlle Lenoir (* 1948), französische Politikerin
 Noémie Lenoir (* 1979), französisches Model
 Pierre Le Noir (1659–1731), französischer Schauspieler, siehe La Thorillière (Schauspieler, 1659)
 Pierre Lenoir (1879–1953), französischer Bildhauer, Sohn von Charles Joseph Lenoir
 Pierre Lenoir  (Badminton) (* ~1930), französischer Badmintonspieler
 Timothy Lenoir (* 1948), amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Véronique Trillet-Lenoir (* 1957), französische Onkologin und Politikerin (LREM), MdEP

Siehe auch:
 Noir